Comté de Phillips est le nom de quatre comtés des États-Unis d'Amérique :
 comté de Phillips, en Arkansas ;
 comté de Phillips, au Colorado ;
 comté de Phillips, au Kansas ;
 comté de Phillips, au Montana.

Phillips